Jan Krasicki (zm. 1639) – stolnik sanocki
 Jan Kanty Krasicki (1837–1893) – galicyjski polityk i działacz gospodarczy
 Jan Krasicki (1919–1943) – działacz komunistyczny
 Jan Krasicki (ur. 1954) – profesor filozofii, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego
 s/y Janek Krasicki – żaglowy statek szkolny, którego armatorem była Liga Obrony Kraju

Przypisy